

Важнейшие события 
 Переговоры в Амстердаме между русским послом Б. И. Куракиным и представителем Швеции голштинским министром Герцем. 10 мая — Открылся мирный конгресс на Аландских островах. Ноябрь — Карл XII убит при осаде крепости в Норвегии.
 1718—1771 — «Эпоха свободы» в Швеции.
 1718—1720 — Королева Швеции Ульрика-Элеонора.
 1718 — Начало независимой свободы от всех законов
 Во Франции упразднены права парламента, госсоветы, ведающие иностранными и внутренними делами, расформированы.
 Банк Ло во Франции превращён в государственный. Ло учредил Западную компанию (Компанию Миссисипи).
 7 июня — Пётр I учредил в Санкт-Петербурге Главную полицию.
 5 июля — созданный Петром I Верховный суд приговорил наследника российского престола царевича Алексея Петровича к смертной казни по обвинению в государственной измене. Через два дня царевич погиб в Петропавловской крепости при неясных обстоятельствах.
 21 июля — между Австрией и Венецией с одной стороны и Османской империей с другой стороны в городе Пожареваце заключён Пожаревацкий мир (Пассаровицкий мир). Турция получает Морею. Австрия получает Банат, Северную Сербию и Малую Валахию.
 23 декабря — Петром I учреждена Адмиралтейств-коллегия.
 Испанцы захватили Сицилию.
 Восстание крестьян в Чехии (район Крумлова).
 Бирон получил скромное место при дворе герцогини курляндской Анны Иоанновны.
 По настоянию Петра I царевич Алексей был возвращён в Россию.
 7 декабря — Пётр Первый приказал начать всеобщую перепись мужского населения для введения Подушной подати.
 1718—1730 — Великий везир Турции Ибрахим-паша Невшехирли (зять Ахмеда).
 Сражение джунгаров и казахов на реке Аягуз.
 Галлей обнаружил собственные движения у Арктура, Сириуса и Альдебарана.
 Основан город Семипалатинск.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1718 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1718 году
 7 июля — Алексей Петрович — царевич, наследник российского престола, старший сын Петра I (род. 1690)
 22 ноября — английский пират Эдвард Тич по прозвищу Чёрная Борода.
 30 ноября — Карл XII, король Швеции, полководец, разбитый под Полтавой.

См. также

Примечания